む in hiragana o ム in katakana è un kana giapponese e rappresenta una mora. La sua pronuncia è .

Scrittura

Altri progetti 

Lettere dell'alfabeto kana